De halve marathon van Lissabon is een hardloopwedstrijd over 21,1 km, die sinds 1991 jaarlijks wordt gehouden in de hoofdstad van Portugal, Lissabon in de maand maart. Het evenement heeft de 'IAAF Gold Label Road Race' status en behoort tot de belangrijkste halve marathon wedstrijden in de wereld.

In deze wedstrijd zijn de Keniaanse hardlopers zeer succesvol met meer dan de helft van het aantal overwinningen. De vrouwenwedstrijd is zes keer gewonnen door Tegla Loroupe.

Het parcoursrecord, gezet door Zersenay Tadese in 2010, is ook het huidige wereldrecord op de halve marathon. In 2002 won Paul Tergat 115,425 dollar met zijn overwinning.

Het parcours was tot 2008 niet geschikt voor het vestigen van officiële records, omdat het oorspronkelijk van A naar B en per kilometer gemiddeld 3,27 meter omlaag liep. In 2008 verlegden de organisatoren het parcours, waardoor het sindsdien wel aan alle eisen voldoet. Het tegenwoordige parcours begint op zeeniveau aan de noordzijde van de rivier de Taag; zodoende is er tegenwoordig sprake van een zeer vlak parcours. 

De halve marathon van Lissabon moet niet worden verward met een andere halve marathon die ook in Lissabon wordt gehouden in oktober, namelijk de halve marathon Santander Totta met start op de Vasco da Gamabrug.

Parcoursrecords
 Mannen: 57.31 - Jacob Kiplimo  (2021) WR
 Vrouwen: 1:05.44 - Susan Chepkemei  (2001)

Top 10 finishtijden 
Met een gemiddelde tijd van 59.15,7 over de snelste tien finishtijden ooit gelopen bij deze wedstrijd, staat Lissabon op de lijst van snelste halve marathon in de wereld. Vóór 2009 zijn de gelopen tijden niet door de IAAF erkend, vanwege het licht aflopende parcours.

Recordwaardige tijden gelopen na 2008:

Gemiddelde tijd van 59.17,8

(bijgewerkt t/m 2021)

Uitslagen

Lissabon
Sportevenement in Lissabon
Atletiekwedstrijd in Portugal